Карпиноне () — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.

Население составляет 1254 человека (2008 г.), плотность населения составляет 39 чел./км². Занимает площадь 32 км². Почтовый индекс — 86093. Телефонный код — 0865.

Покровителями коммуны почитаются святой Иосиф Обручник, празднование 17 марта, и San Rocco.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.carpinone.is.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/